Высшая школа в Ландсхуте, также известная как Институт прикладных наук Ландсхута (HAW Landshut) — высшее учебное заведение, основанное в 1978 году в нижнебаварском городе Ландсхут как «Fachhochschule Landshut». Обучая более пяти тысяч студентов, является одним из крупнейших университетов Баварии. Умеет в своем составе публичную, научную университетскую библиотеку, доступную для горожан.

См. также 
 Университет Ландсхута (1800—1826)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Достопримечательности Ландсхута
Университеты Германии